Cedar Point (Carolina do Norte)
 Cedar Point (Illinois)
 Cedar Point (Kansas)

Desambiguações de topônimos